Super Junior Unbelievable Story (Hangul: 슈퍼주니어의 기막힌 이야기) es un drama de 25 minutos, protagonizada por Sungmin y Leeteuk 2 de los 13 miembros de Super Junior. Fue transmitida por MBCevery1 el 21 de marzo del 2008.
Aunque el drama rodea Super Junior-T, sólo Sungmin y Leeteuk juegan los papeles de ser ellos mismos mientras los demás miembros son interpretados por los comediantes con muy poco parecido.

Argumento 
 Super Junior-T son famosos en Corea del Sur por su canción "Rokkugo", pero Sungmin se siente mal debido a su falta de talento y belleza. Vagando las calles de noche, la única persona que lo reconoce como una celebridad es ahjumma (mujer mayor) de poco atractivo.
 Sungmin encuentra a un adivino y le da una cuerda de saltar mágica. Sin saber el secreto de la cuerda, Sungmin la utiliza para ponerse en forma, mientras salta, se vuelve invisible.

Video 
Enlace para ver Super Junior Unbelievable Story.
 Super Junior Unbelievable Story (subtitulada al español)

Páginas Oficiales 
 Página oficial SM Entertainment
 Página oficial de Super Junior

Super Junior